Piłka siatkowa mężczyzn na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2011 – zawody w siatkówce, które odbyły się w brazylijskim Rio de Janeiro w dniach 17–23 lipca 2011 roku podczas igrzysk wojskowych.

Medaliści

Uczestnicy

System rozgrywek

Faza grupowa 
W turnieju brało udział łącznie dwanaście męskich reprezentacji, które zostało podzielone na dwie grupy po sześć drużyn. Każda drużyna grała ze wszystkimi innymi drużynami w grupie tzw. systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu). Dwie pierwsze z każdej grupy awansowały do półfinałów. Przegrani grali w turnieju pocieszenia o miejsca 5-8, oraz 9-12. Mistrzostwa rozgrywane były w halach: Ginásio do Maracanãzinho oraz w Colégio Militar do Rio de Janeiro.

Faza finałowa 
 o 9. miejsce zagrały drużyny
 B5 – A6
 A5 – B6
 drużyny, które wygrały mecze, rozegrały mecz o 9. miejsce, natomiast pokonani rywalizowali o pozycję 11.
 o 5. miejsce zagrały drużyny
 B3 – A4
 A3 – B4
 drużyny, które przegrały mecze, rozegrały mecz o 7. miejsce, natomiast zwycięzcy rywalizowali o pozycję 5.
 Pary półfinałowe 
zostały utworzone według klucza:
 B1 – A2
 A1 – B2
 drużyny, które przegrały mecze półfinałowe, rozegrały mecz o 3. miejsce, natomiast zwycięzcy rywalizowali w finale o mistrzostwo igrzysk wojskowych.

Rozgrywki

Faza grupowa 
 Legenda
 {| class="wikitable"
|-
| style="background:#ccffcc"|     
|Awans do fazy półfinałowej
| style="background:#FFFFCC"|     
|Mecz o miejsce 5-8
| style="background:pink |     
|Mecz o miejsce 9-12
|}

Grupa A 

 Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-

Grupa B 

 Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-

Faza pocieszenia 
 Mecze grupowe o miejsca 9-12 - drabinka
Drużyny, które przegrały mecze w fazie grupowej (9-12), rozegrały mecz o 11. miejsce, natomiast zwycięzcy rywalizowali o pozycję 9.

 Rio de Janeiro (Ginásio do Maracanãzinho)

 Mecze grupowe o miejsca 5-8 - drabinka
Drużyny, które wygrały mecze w fazie grupowej (5-8), rozegrały mecz o 5. miejsce, natomiast pokonani rywalizowali o pozycję 7.

 Rio de Janeiro (Ginásio do Maracanãzinho)

Mecz o 11. miejsce 
 Rio de Janeiro (Colégio Militar do Rio de Janeiro)

Mecz o 9. miejsce 
 Rio de Janeiro (Colégio Militar do Rio de Janeiro)

Mecz o 7. miejsce 
 Rio de Janeiro (Ginásio do Maracanãzinho)

Mecz o 5. miejsce 
 Rio de Janeiro (Ginásio do Maracanãzinho)

Faza finałowa

Mecze półfinałowe 

 Rio de Janeiro (Ginásio do Maracanãzinho)

Mecz o 3. miejsce 
 Rio de Janeiro (Ginásio do Maracanãzinho)

Finał 
 Rio de Janeiro (Ginásio do Maracanãzinho)

Klasyfikacja końcowa 

Źródło:.

Zobacz też 
 Medaliści światowych wojskowych igrzysk sportowych w piłce siatkowej
 Piłka siatkowa na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Turniej halowy kobiet – Rio de Janeiro 2011

Przypisy 

mężczyzn